Molekulska formula -{C10H12O5}- se može odnositi na:

 Danielon
 Eudezminska kiselina
 Propil galat